Бохола (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт) у трассы . В деревне есть почта, два паба и католическая церковь.

Примечания 

Населённые пункты графства Мейо